Звёздный путь — популярная научно-фантастическая медиафраншиза.

Звёздный путь также может означать:
 Фильмы:
 Звёздный путь (фильм, 1979)
 Звёздный путь 2: Гнев Хана
 Звёздный путь 3: В поисках Спока
 Звёздный путь 4: Дорога домой
 Звёздный путь 5: Последний рубеж
 Звёздный путь 6: Неоткрытая страна
 Звёздный путь: Поколения
 Звёздный путь: Первый контакт
 Звёздный путь: Восстание
 Звёздный путь: Возмездие
 Звёздный путь людей и богов (неофициальный)
 Звёздный путь (фильм, 2009)
 Стартрек: Возмездие
 Стартрек: Бесконечность
 Сериалы:
Звёздный путь: Оригинальный сериал — телевизионный сериал (1966—1969).
 Звёздный путь: Анимационный сериал — мультипликационный сериал, основанный на телевизионном сериале «Звёздный путь: Оригинальный сериал».
 Звёздный путь: Следующее поколение — телевизионный сериал (1987—1994)
 Звёздный путь: Глубокий космос 9 — телевизионный сериал (1993—1999)
 Звёздный путь: Вояджер — телевизионный сериал (1995—2001)
 Звёздный путь: Энтерпрайз — телевизионный сериал (2001—2005)
 Звёздный путь: Дискавери — телевизионный сериал (2017 — …)
 Звёздный путь: Короткометражки — телевизионный сериал (2018 — …)
 Звёздный путь: Пикар — телевизионный сериал (2020 — …)
 Звёздный путь: Нижние палубы — телевизионный сериал (2020 — …)
 Неофициальный:
 Звёздный путь людей и богов